Deku ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Deku (1923–2015), ghanaischer Politiker und hoher Polizeibeamter
 Henry Deku (1909–1993), deutscher Philosoph
 Maria Deku (1901–1983), deutsche Politikerin (CSU), Landrätin und Friedensaktivistin